Бенджамін Н. «Преподобний» Лавджой (,  20 лютого 1984, Конкорд) — американський хокеїст, захисник клубу НХЛ «Нью-Джерсі Девілс».

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року.

Захищав кольори професійних команд «Піттсбург Пінгвінс» та «Анагайм Дакс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Нью-Джерсі Девілс».

В 2016 році, виступаючи за клуб «Піттсбург Пінгвінс», став володарем Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 

 

Американські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ
Спортсмени з Нью-Гемпширу